Зна́мение, знаме́ние — знак, предзнаменование; явление природы, служащее по религиозным понятиям предзнаменованием чего-либо (устойчивое словосочетание — «небесное знамение»):
 Знамение времени — общественное явление, типичное, характерное для данного времени, данной эпохи.
Христианство:
* 
 Икона Божией Матери Знамение — почитаемая икона Богородицы.
 Крестное знамение — молитвенный жест, представляющий собой изображение креста движением кисти руки.
Название или часть названия художественного произведения:
 Знамение (фильм) — фантастический фильм-катастрофа режиссёра Алекса Пройаса.
 Знамение (книга) — повесть Девида Зельцера о сыне дьявола.
 Седьмое знамение (фильм).

Примечания

Ссылки 
В Викисловаре:
 Знамение
 Знамение времени